L'Agriane (du grec ancien Ἀγρίανες / Agríanes ; en bulgare Ергене / Ergene ; en turc Ergene Nehri) est une rivière de Thrace orientale qui se jette dans l'Hèbre. Sur la partie inférieure de son cours très sinueux, il est largement canalisé.

Liens externes 
  
  

Cours d'eau en Turquie